Турнир в группе С в рамках 37-го чемпионата мира и одновременно 48-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии в городе Галац.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч
++ преимущество по разнице заброшенных и пропущенных шайб (личная встреча завершилась вничью)

Итоги

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт. — 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1970
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970

2